Osiągalność – pojęcie z zakresu teorii sterowania
 Osiągalność – pojęcie z zakresu teorii grafów